Der Kanton Gignac ist ein französischer Kanton im Arrondissement Lodève des Départements Hérault. Er hat  Einwohner (Stand: ).

Im Verlauf des Neuzuschnitts der Kantone 2014/15 stieg die Anzahl der Gemeinden von 21 auf 28. Neu hinzugekommen sind die Gemeinden Aniane, Argelliers, La Boissière, Montarnaud, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert und Saint-Paul-et-Valmalle.

Vertreter im Generalrat des Départements sind für die Periode 2015–2021 Nicole Morere und Jean-François Soto, beide DVG.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Gignac die 21 Gemeinden Arboras, Aumelas, Bélarga, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, Le Pouget, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Pouzols, Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, Saint-Saturnin-de-Lucian, Tressan und Vendémian. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 265,81 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3414.

Weblinks 
 Der Kanton Gignac auf der Webpräsenz des Départements (französisch)

Gignac